Christos Manōlas – generale greco
 Kōstas Manōlas – calciatore greco, nipote di Stelios
 Stelios Manōlas – calciatore e allenatore di calcio greco, zio di Kōstas